

Військові формування 
 Західний фронт (Російська імперія) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання збройних сил Російської імперії в Першій світовій війні.
 Західний фронт (Громадянська війна в Росії) — оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Червоної армії на заході та північному заході Радянської Росії в ході Громадянської війни.
 Західний фронт (СРСР, Друга світова війна) — оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ з 22 червня 1941 до 24 квітня 1944 у Другій світовій війні.
 Західний фронт ППО — оперативно-стратегічне об'єднання військ ППО у складі Червоної армії під час Німецько-радянської війни з 29 червня 1943 до 29 березня 1944 та з 24 грудня 1944 до кінця війни.

Театри дій 
 Західний фронт (Перша світова війна) — військові дії, що проходили в роки Першої світової війни на території Західної Європи.
 Західноєвропейський театр воєнних дій Другої світової війни — військові дії, що проходили в роки Другої світової війни на території Західної Європи і Атлантики.

Інше 
 USS Western Front (ID-1787) (USS «Західний фронт») — допоміжне військове судно американських ВМС, що діяло наприкінці Першої світової війни в ролі суховантажного судна.
 На Західному фронті без змін — антивоєнний роман Еріха Марії Ремарка, виданий 1929 р.

Див. також 
 Східний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Південний фронт (значення)
 Південно-Західний фронт (значення)
 Північно-Західний фронт (значення)
 Північний фронт (значення)

Фронти та групи армій